Казённый участок

Название нескольких населённых пунктов Красноперекопского района Крыма до 1948 года.
 Казённый участок № 3 — исчезнувшее селение (хутор) в Красноперекопском районе
 Казённый участок № 4 — село, включённое в состав Тихоновка
 Казённый участок № 5 — одно из прежних названий села Почётное
 Казённый участок № 8 — село, включённое в состав города Красноперекопск
 Казённый участок № 9 — прежнее название села Танковое